Haedo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Haedo (Burgos), localidad perteneciente al municipio de La Revilla y Ahedo en la provincia de Burgos, España
 Haedo, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina
 Estación Haedo
 Cuchilla de Haedo, serie de colinas bajas en Uruguay.

Personas
 Eduardo Víctor Haedo, político uruguayo.
 Nelson Haedo Valdez, jugador de fútbol paraguayo.
 Juan José Haedo, ciclista argentino.
 Lucas Sebastián Haedo, ciclista argentino, hermano del anterior.
 Diego de Haedo, autor de la Topografía e historia general de Argel, publicada en 1612.
 Mariano Francisco Haedo, presidente de la Comisión Directiva del Ferrocarril del Oeste.
 Tiburcia Haedo, patriota argentina.